Perieres – w mitologii greckiej syn Eola
 Perieres – w mitologii greckiej Tebańczyk, woźnica Menojkeusa